Рейс 56 или Рейс 056 может иметь следующие значения:
 Рейс 56C BHL
 Рейс 056 АЗАЛ